Distylium är ett släkte av trollhassel. Distylium ingår i familjen trollhasselfamiljen. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollhasselfamiljen
Distylium